Rupilius bezeichnet

 Decimus Rupilius Severus, im 2. Jahrhundert n. Chr. lebender römischer Politiker
 Rupilius (Gattung), Heuschreckengattung